Stand Up ("alzati in piedi" in inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Stand Up – album dei Jethro Tull del 1969
 Stand Up – EP dei Throwing Muses del 1984
 Stand Up – album della Steve Morse Band del 1985
 Stand Up – singolo del gruppo musicale britannico Def Leppard del 1992
 Stand Up – singolo della cantante giapponese Mai Kuraki del 2001
 Stand Up – singolo di Ludacris del 2003, dall'album Chicken & Beer
 Stand Up – album della Dave Matthews Band del 2005
 Stand Up – singolo degli Stromkern del 2005, dall'album Light It Up
 Stand Up – singolo dei Trapt del 2005, dall'album Someone in Control
 Stand Up – singolo dei Jet del 2007, dall'album Shine On
 Stand Up – EP dei Big Bang del 2008

Altro 
 Stand Up! – dorama giapponese
 Stand-up comedy – forma di spettacolo in cui l'attore, generalmente un comico o un cabarettista, si rivolge direttamente al pubblico